Joint Vision (engl. für „Vision für die streitkräfteübergreifende Gefechtsführung“) ist der Name zweier aufeinanderfolgender Strategiepapiere der US-Streitkräfte:

Joint Vision 2010 forderte 1996 die umfassende Reorganisation der Streitkräfte der Vereinigten Staaten 
Joint Vision 2020 ist das erweiterte und überarbeitete Nachfolgedokument von „Joint Vision 2010“